

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Zhang Ze derrotó en la final a Vasek Pospisil.

Cabezas de serie 

  Frances Tiafoe (Cuartos de final)
  Taylor Fritz (Primera ronda)
  Mikhail Kukushkin (Segunda ronda)
  Jared Donaldson (Primera ronda)

<ol start=5>
  Henri Laaksonen ''(Semifinales)
  Peter Polansky ''(Segunda ronda)
  Vasek Pospisil ''(Finalistas)
  Denis Kudla ''(Cuartos de final)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de San Francisco 2017